São Pantaleão (port.) steht für:
 São Pantaleão (15. Jh.), Karavelle der Expedition 1487/88 des Bartolomeu Dias
 São Pantaleão (17. Jh.), Indiensegler, 1651 vor Ponta Delgada gesunken

Siehe auch:
 Sankt Pantaleon – auch zu anderen Sprachvarianten
 Pantaleon